Orban est un nom propre, notamment un patronyme français, belge, roumain et hongrois. Le mot peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française spécialiste en onomastique Marie-Thérèse Morlet, le patronyme français Orban tire son origine de Urbanius, nom d’homme latin attesté en 966.

Patronyme 

 Árpád Orbán (1938-2008), est un footballeur hongrois ;
 Christine Orban (née en 1954) est une romancière française épouse d'Olivier Orban ;
 György Orbán (né en 1947) est un compositeur hongrois de Roumanie ;
 Henri Orban-Rossius (1779-1846) est un homme politique et industriel belge ;
 Jean-Pierre Orban (né en 1951) est un écrivain belge ;
 
 Leonard Orban (né en 1961) est un homme politique et économiste roumain, commissaire européen et ministre des Affaires européennes ;
 Lucas Orbán (né en 1989) est un footballeur argentin ;
 Ludovic Orban (né en 1963) est un homme politique roumain, président du Parti national libéral et Premier ministre ;
 Marcel Orban (1884-1958) est un musicien, compositeur, critique belge ;
 Maurice Orban (1889-1977) est un homme politique belge ;
 Olga Orbán-Szabó (née en 1938) est une escrimeuse roumaine ;
 Olivier Orban (né en 1944) est un éditeur français, époux de Christine Orban ;
 Viktor Orbán (né en 1963) est un homme politique hongrois ;
 Walthère Frère-Orban (1812-1896) est un homme politique belge ;
 Willi Orban (1992-), footballeur germano-hongrois ;

Pseudonyme 

 Orban ou Urbain, ingénieur hongrois du  spécialiste des canons ;

Toponyme 

 Orban est une commune française, située dans le département du Tarn.

Odonyme 
 Avenue Orban à Bruxelles.

Autre 
 Les Éditions Orban sont une maison d'édition fondée en 1974 par Olivier Orban avant d'être intégrée aux Presses de la Cité dans les années 1980.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme belge
Patronyme roumain
Patronyme hongrois